Лос Саукос има више значења:

 Лос Саукос (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Саукос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Саукос (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику